Nothing to Lose (1994), een film uit 1994
Nothing to Lose (1997), een film uit 1997
Nothing to Lose (2002), een film uit 2002
Nothing to Lose (Bret Michaels), een nummer van de Amerikaanse zanger Bret Michaels